Lector electrónico puede referirse a distintos dispositivos electrónicos:

Lector de libros electrónicos
Lector electrónico de tarjetas
Lector de código de barras